Turniej indywidualny mężczyzn w łucznictwie podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach 23-31 lipca 2021. Do rywalizacji przystąpiło 64 sportowców z 40 krajów. Arena zawodów znajdowała się w tokijskim Parku Yumenoshima. Mistrzem olimpijskim został Turek Mete Gazoz, wicemistrzem Włoch Mauro Nespoli, a brąz zdobył Japończyk Takaharu Furukawa.

Terminarz 
godziny zostały podane w czasie japońskim (UTC+9) oraz polskim (CEST)

System rozgrywek 
Na początku wszyscy zawodnicy rozegrali rundę rankingową. Jej wyniki decydowały o rozstawieniu w fazie zasadniczej turnieju. Turniej główny rozegrany został w systemie pucharowym i składał się z sześciu rund. Przegrani odpadali z rywalizacji (z wyjątkiem przegranych półfinałów, którzy zmierzyli się o brązowy medal).

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualny rekord świata i rekord olimpijski były następujące:

Runda rankingowa – 72 strzały

Wyniki

Runda rankingowa

Turniej główny 
Sekcja I

Sekcja II

Sekcja III

Sekcja IV

Półfinały i finały

Bibliografia 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020